Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 1998/99.

В групповом этапе участвуют 24 клуба: 8 команд, получивших автоматическую квалификацию, и 16 победителей второго квалификационного раунда.

Клубы разделены на 6 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые места, а также 2 лучших клуба, занявших вторые места, проходят в плей-офф. Остальные участники завершают еврокубковый сезон.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 1998/99 представлены национальные лиги следующих стран:
 Испания — 3 клуба,
 Италия, Англия, Германия, Нидерланды, Португалия, Греция — по 2,
 Франция, Украина, Турция, Россия, Австрия, Хорватия, Норвегия, Дания, Финляндия — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка состоялась 27 августа 1998 года в Монако. Перед жеребьёвкой 24 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 6 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины.

Турнир 

В данной статье указано центральноевропейское время.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Сравнительная таблица вторых мест

Примечания

Ссылки 
 Раздел турнира на сайте УЕФА

Лига чемпионов УЕФА 1998/1999